PCK est un sigle qui peut désigner :
 Berliet PCK, un autobus du constructeur français Berliet ;
 Parti communiste du Kampuchéa ;
 Polski Czerwony Krzyż, Croix-Rouge polonaise.